Scotties Tournament of Hearts 2015 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 12 a 22 lutego 2015 w Moose Jaw, Saskatchewan, w Mosaic Place.

Triumfatorka turnieju wystąpi na Mistrzostwach Świata 2015. Tytułów mistrzowskich broniła drużyna Rachel Homan.

W sezonie 2014/2015 ujednolicono rozgrywki kobiet i mężczyzn w mistrzostwach Kanady. Osobno wystąpiły drużyny Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich, wzorem rozgrywek męskich osobną reprezentację wystawiło Northern Ontario, możliwość startu uzyskał również Nunavut. Łącznie w rywalizacji mogło brać udział 14 drużyn (Team Canada, 9 prowincji, 3 terytoria i Northern Ontario). Najsłabsze drużyny walczyły w rundzie kwalifikacyjnej o miejsce w turnieju głównym, w tym roku były to: Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie (połączona reprezentacja terytoriów w poprzednich zawodach zajęła ostatnią pozycję), Northern Ontario. Nunavut nie wystawił drużyny.

Eliminacje na szczeblu prowincjonalnym najwcześniej rozpoczęły się 8 stycznia w Terytoriach Północno-Zachodnich, ostatni turniej zakończył się 1 lutego i wyłonił drużynę z Nowego Brunszwiku.



Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Round Robin

Mecz 1. 
12 lutego 2015; 19:00

Mecz 2. 
13 lutego 2015; 8:00

Mecz 3. 
13 lutego 2015; 15:30

Mecz kwalifikacyjny 
13 lutego 2015; 15:30

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
14 lutego 2015; 14:00

Sesja 2. 
14 lutego 2015; 19:00

Sesja 3. 
15 lutego 2015; 9:00

Sesja 4. 
15 lutego 2015; 14:00

Sesja 5. 
15 lutego 2015; 19:00

Sesja 6. 
16 lutego 2015; 9:00

Sesja 7. 
16 lutego 2015; 14:00

Sesja 8. 
16 lutego 2015; 19:00

Sesja 9. 
17 lutego 2015; 14:00

Sesja 10. 
17 lutego 2015; 19:00

Sesja 11. 
18 lutego 2015; 9:00

Sesja 12. 
18 lutego 2015; 14:00

Sesja 13. 
18 lutego 2015; 19:00

Sesja 14. 
19 lutego 2015; 9:00

Sesja 15. 
19 lutego 2015; 14:00

Sesja 16. 
19 lutego 2015; 19:00

Sesja 17. 
20 lutego 2015; 9:00

Play-off

1-2 
20 lutego 2015; 19:00

3-4 
21 lutego 2015; 10:00

Półfinał 
21 lutego 2015; 15:00

Mecz o 3. miejsce 
22 lutego 2015; 14:00

Finał 
22 lutego 2015; 19:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 Tournament of Hearts

Linki zewnętrzne i źródła 
  

2015 w curlingu
2015
2015 w Kanadzie
Sport w Saskatchewan